Bellefontaine – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Bellefontaine – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Bellefontaine – francuska gmina w regionie Île-de-France
 Bellefontaine – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Bellefontaine – miasto w stanie Ohio